Amleto Lacerenza – compositore, direttore d'orchestra, flautista e critico musicale italiano
 Angelo Raffaele Lacerenza – patriota, medico e militare italiano
 Giacomo Lacerenza – compositore, direttore di banda e trombettista italiano
 Michele Lacerenza –  trombettista e compositore italiano
 Rosario Lacerenza – compositore e direttore d'orchestra italiano